Ибн-Яхья (ibn Yahya):

  — португальско-еврейская семья, представители которой были известными в Португалии, Испании, Италии и Турции. Из них особо известны (в хронологическом порядке):
 Давид бен-Соломон ибн-Яхья (1455—1528) — лиссабонский раввин и составитель еврейской грамматики «Leschon Limmudim» (1506);
 Давид бен-Иосиф ибн-Яхья (1465—1543) — грамматик и философ, неапольский раввин (1518);
 Гедалья бен-Иосиф ибн-Яхья (1515 — ок. 1587) — итальянско-еврейский раввин-талмудист и летописец.

См. также 
 Категория семьи ибн-Яхья

Примечания